Cardenal Felici puede referirse en esta enciclopedia a dos personas que ostentaron esta posición dentro de la jerarquía católica:

 Angelo Felici (1919 — 2007)
 Pericle Felici (1911 — 1982)